GK steht für:
 Garantie & Kulanz, zum Beispiel bei Kosten
Gauß-Krüger-Koordinatensystem, ein kartesisches Koordinatensystem, das es ermöglicht, hinreichend kleine Gebiete der Erde mit metrischen Koordinaten (Rechtswert und Hochwert) konform (winkeltreu) zu verorten
 Gegenkathete
 Gegenstandskatalog (Medizin)
 Gemeinkosten
 Gemeinschaftskunde
 Generalkatalog
 Generalkonsulat, eine konsularische Auslandsvertretung eines souveränen Staates, die eigenständig (unabhängig von der Konsularabteilung der Botschaft) organisiert ist
 Geologische Karte in den Maßstäben 1:25.000 (GK 25), 1:50.000 (GK 50) und 1:100.000 (GK 100)
 Gesamtkapital
 Gesamtkapitalrentabilität
 Gesamtkonferenz
 Gesamtkosten, ein Begriff aus der Kosten- und Leistungsrechnung
 Gesellschaft für Kieferorthopädische Zahntechnik e.V.
 Gesellschaft für Kognitionswissenschaft
 Gewebekultur
 Giftklasse
 Gipskarton
 Gitterkonstante
 Gleichstromkupplung
 Gmundner Keramik, eine österreichische Keramikmarke der Gmundner Keramik-Manufaktur für Kunst- und Gebrauchskeramik aus Gmunden im Salzkammergut
 Grafenbrucher Kreis
 Grafikkarte, steuert in einem Computer die Grafikausgabe
 Großkaliber
 Grundkurs
 Monogrammist GK
 Laker Airways (IATA-Code), britische Fluggesellschaft

GK als Münzmeisterzeichen
 des Münzmeisters Georg Kruckenberg (1637–1640) auf den Weidenbaumtalern der Münzstätte Kassel

GK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Heinsberg (für Geilenkirchen)
 Großbritannien: Maidstone
 Österreich: Konsul in der Steiermark
 (ГK) Weißrussland: Polizei in der Hrodsenskaja Woblasz

G. K. steht für:
 Gōdō kaisha, japanische Gesellschaftsrechtsform

Abkürzung